Premier-lieutenant est un grade militaire que l'on trouve dans différentes armées :
 au Brésil, le ;
 au Luxembourg, le Premier-lieutenanti;
 en Suisse, le premier-lieutenant, officier ;

On trouve aussi sa traduction littérale dans d'autres armées non francophones :
 au Danemark, le premierløjtnant ;
 dans les pays anglo-saxons, le First lieutenant ;
 aux Pays-Bas, le 1e Luitenant ;
 en Allemagne, l'.